Mitsubishi Diamante steht für folgende Pkw von Mitsubishi Motors:

 eine Variation des Mitsubishi Sigma in Japan und den USA
 ein Exportmodell des Mitsubishi Magna in Australien